Лез-Есса́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 140 км на південний захід від Орлеана, 30 км на захід від Тура.

Історія 

1 січня 2017 року Лез-Ессар було приєднано до муніципалітету Ланже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лез-Ессар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр і Луара